Тети́евский район () — упразднённая административная единица на юго-западе Киевской области Украины. Административный центр — город Тетиев.

География 
Площадь — 758 км².

Основные реки — Роська.

Район граничит на севере с Володарским районом Киевской области, на юге — с Монастырищенским и Жашковским районами Черкасской области, на западе — с Погребищенским и Оратовским районами Винницкой области, на востоке — со Ставищенским районом Киевской области.

История 
Район образован в 1923 году. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Белоцерковского района.

Демография 
Население района составляет 37 866 человек (данные 2006 г.), в том числе в городских условиях проживают около 15 111 человек. Всего насчитывается 33 населённых пунктов.

Административное устройство 
Количество советов:
 городских — 1
 сельских — 22

Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 1
 сёл — 32

Населённые пункты 
В район на момент его упразднения входили 33 населённых пункта, в том числе 1 город (Тетиев) и 32 села:

 Бурковцы
 Высокое
 Галайки
 Голодьки
 Горошков
 Григоровка
 Дениховка
 Дзвеняче
 Дибровка
 Дубина
 Кашперовка
 Клюки
 Кошев
 Михайловка
 Молочное
 Ненадиха
 Одайполь
 Перше Травня
 Погребы
 Пятигоры
 Реденькое
 Росишки
 Скибинцы
 Софиполь
 Стадница
 Степовое
 Тайница
 Тарасовка
 Тележинцы
 Хмелевка
 Черепин
 Черепинка

Известные люди 
В районе родилась Герой Украины — Гришко, Зинаида Михайловна.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тетиевской районной администрации
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Сведения на сайте областной администрации
 Тетиевский район — экономика района, органы власти, сельские советы